Латина () е провинция в Италия, в региона Лацио.

Площта ѝ е 2251 км², а населението – около 536 хил. души (2007). Провинцията включва 33 общини, административен център е град Латина.

Административно деление 
Провинцията се състои от 33 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт